Triassoxyela foveolata  — ископаемый вид пилильщиков рода Triassoxyela из семейства Xyelidae. Один из древнейших представителей отряда перепончатокрылые. Обнаружен в триасовых ископаемых останках (Средняя Азия, Киргизия, Madygen, Dzhailoucho, карнийский ярус, около 230 млн лет). Длина тела 7,5 мм, длина переднего крыла 6,3 мм. 
Вид Triassoxyela foveolata был впервые описан в 1964 году советским и российским энтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва, Россия). Включён в состав рода  вместе с видами , T. orycta, T. kirgizica.

Примечания

Ссылки 
 eol.org: Triassoxyela orycta.

Вымершие ксиелиды
Фоссилии, описанные в 1964 году
Насекомые триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Киргизии
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным